



Notes et références